A piramis a következőket jelenti:
Piramis: gúla alakú építmény
Piramis: magyar rockegyüttes
Piramis: a Hupikék törpikék egyik szereplője, egy cirkuszi elefánt

 A piramis: televíziós vetélkedőműsor
 A piramis: William Golding regénye